Young:

 
 
 Young (песня) —  песня рэп-рок-группы Hollywood Undead